Fürth heißen folgende Orte:

 Landkreis Fürth

Städte, Gemeinden:
 Fürth, kreisfreie Stadt in Bayern
 Fürth (Odenwald), Gemeinde im Kreis Bergstraße in Hessen

Gemeindeteile:
 in Bayern
 Fürth am Berg, Ortsteil der Stadt Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg
 Fürth (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding
 in Nordrhein-Westfalen
 Fürth (Grevenbroich), Ortsteil der Stadt Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss
 im Saarland
 Fürth im Ostertal, Ortsteil der Stadt Ottweiler, Landkreises Neunkirchen
 in Österreich
 Fürth (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Fürth (Gemeinde Piesendorf), Ortsteil von Piesendorf, Bezirk Zell am See, Salzburger Land
 Fürth (Gemeinde Angath), Ortsteil von Angath, Bezirk Kufstein, Tirol

Bauten:
 Haus Fürth, Wasserburg im Rheinland
 Sanatorium Fürth, Gebäude in Wien

Familien:
 Familie Fürth, südböhmische Industriellenfamilie, die weitgehend vom NS-Regime ermordet wurde

Fürth ist der Familienname folgender Personen:
 August von Fürth (1812–1846), deutscher Rechtshistoriker
 Emil von Fürth (1863–1911), österreichischer Politiker
 Ernestine von Fürth (1877–1946), österreichische Frauenrechtlerin 
 Felix von Brewer-Fürth (1847–1918), österreichischer Politiker, Bürgermeister
 Franz von Fürth (1695–1773), Bürgermeister von Aachen
 Franz Fürth (1880–1961), deutscher Hotelier und Politiker
 Henriette Fürth (1861–1938), deutsche Frauenrechtlerin und Politikerin
 Hermann Ariovist von Fürth (1815–1888), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Jaro Fürth (1871–1945), österreichischer Filmschauspieler
 Johann Wilhelm von Fürth (1648–1698), Bürgermeister von Aachen
 Joseph von Fürth (1774–1844), deutscher Verwaltungsbeamter
 Lothar Fürth (1897–1938), österreichischer Sanatoriumsbetreiber, Opfer des NS-Regimes
 Otto von Fürth (1867–1938), tschechisch-österreichischer Chemiker
 Reinhold Fürth (1893–1979), tschechisch-britischer Physiker
 Susanne Fürth, geb. Bständig (–1938), österreichisches Opfer des NS-Regimes

Siehe auch:
 Furth
 Furt – zur Namenkunde